Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2017 проводился в городе Шампери (Швейцария) c 6 по 14 октября 2017 года. Турнир проводился в 3-й раз.

В турнире принимало участие 37 национальных сборных смешанных команд (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная Чехии, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии.

Впервые в чемпионате принимали участие сборные Гонконга и Люксембурга.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 5 групп (A, B, C, D, Е) по 7 команд (в группах C и D — 8 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Затем 15 команд, занявшие в группах места с 1-го по 3-е, а также лучшая из команд, занявших в группах 4-е место, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: играют в 1/8 финала, в четвертьфиналах, полуфиналах; победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Команды

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф.

Группа B 

 Проходят в плей-офф.

Группа C 

 Проходят в плей-офф.

Группа D 

 Проходят в плей-офф.

Группа E 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф 
На этапе плей-офф команды были ранжированы по местам в зависимости от результатов тестовых бросков в дом (, измеряется в сантиметрах). Затем в 1/8 финала 1-я команда встречается с 16-й, 2-я с 15-й и т. д.

1/8 финала 
13 октября, 9:00

13 октября, 13:00

Четвертьфиналы 
13 октября, 19:00

Полуфиналы 
14 октября, 9:00

Матч за 3-е место 
14 октября, 14:00

Финал 
14 октября, 14:00

Итоговая классификация 

(источник: )

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика | WCF
 Видео: видеотрансляции на YouTube-канале World Curling TV
 
 
 

2017
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2017 году
Октябрь 2017 года
Чемпионаты мира в 2017 году